Torneo Clausura 2013 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2013 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2013 en Chile.
 Torneo Clausura 2013 en Colombia.
 Torneo Clausura 2013 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2013 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2013 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2013 en Honduras.
 Torneo Clausura 2013 en México.
 Torneo Clausura 2013 en Nicaragua
 Torneo Clausura 2013 en Panamá.
 Torneo Clausura 2013 en Perú.
 Torneo Clausura 2013 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2013 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2013 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Apertura 2012, .
 Torneo Clausura 2012, .